Alain Chabat (1958-), comédien, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français.
 Abdelhamid Chabat (1953-), homme politique et syndicaliste marocain.
 Boris Chabat (1917-1987), mathématicien soviétique.

Voir aussi 
 

Patronyme arabe
Patronyme juif